Акку́с () — упразднённый французский кантон, находился в регионе Аквитания, департамент Атлантические Пиренеи. Входил в состав округа Олорон-Сент-Мари.

Код INSEE кантона — 6401. Всего в кантон Аккус входили 13 коммун, из них главной коммуной являлась Аккус.

Население 
Население кантона на 2012 год составляло 2787 человек.

Коммуны кантона

Ссылки 
 Кантон Аккус на сайте INSEE
 Население коммун департамента Атлантические Пиренеи на сайте INSEE

Упразднённые кантоны департамента Атлантические Пиренеи